Чемпионат Азии по дзюдо 2009 года прошёл в Тайбэе (Тайвань) во дворце спорта «Тайбэй Арена» с 23 по 24 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты

2009
дзюдо
2009 год в дзюдо
Май 2009 года
Международные спортивные соревнования в Тайбэе
Чемпионаты Азии на Тайване